Marsanne, commune française, dans le département de la Drôme ;
Marsanne, appellation du cépage originaire de Marsanne.